Artyści – polski serial telewizyjny
 Artyści – piosenka zespołu Kazik na Żywo, do której teledysk został nagrodzony nagrodą Fryderyka

Zobacz też 
 Artysta (ujednoznacznienie)

Przypisy